

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Cubero – census-designated place nella contea di Cibola, stato del Nuovo Messico

Persone 
 Fabián Cubero – ex calciatore argentino, difensore
 Jorge Cubero – ex ciclista su strada spagnolo
 José Cubero – calciatore costaricano, centrocampista
 Mathías Cubero –  calciatore uruguaiano, portiere